Kaunisluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaunisluoto (ö, lat 62,11, long 28,35), Södra Savolax, Nyslott, 
 Kaunisluoto (ö, lat 62,13, long 28,49), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar